Гусарчай:
 Гусарчай — река в Азербайджане.
 Гусарчай — село в Хачмазском районе Азербайджана.